Ляпунов Пётр Саввич — русский военный деятель, воевода города Чебоксары (1583—1584). Из дворянского рода Ляпуновых.

Потомство 
У Петра Саввича Ляпунова было пять сыновей из которых средний — Прокопий Петрович — знаменитый деятель времен смутного времени, погибший жертвою козней Трубецкого и Заруцкого в лагере под Москвою в 1611 г. Старшим братом лидера Первого ополчения был Александр Петрович, вторым — Григорий Петрович, убитый в бою в 1606 г. А моложе Прокопия Петровича были Захарий и Семен Петровичи.

Литература 
 

Воеводы Чебоксар